Morski pas može značiti
 Morski psi, ribe iz razreda hrskavičnjača.
 Morski pas (album), album glazbene grupe Daleka obala.